Сен-Лу-де-Гонуа́, Сен-Лу-де-Ґонуа () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 100 км на південний схід від Парижа, 80 км на схід від Орлеана.

Історія 

1 березня 2019 року Сен-Лу-де-Гонуа було приєднано до муніципалітету Ла-Сель-сюр-ле-Б'є.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Лу-де-Гонуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луаре